Георги Кехайов може да се отнася за:

 Георги Кехайов (революционер)
 Георги (Гого) Иванов Кехайов – революционер (1975 – 1912)
 Георги Кехайов (музикант) – кавалджия, (1904 – 1977)
 Георги Кехайов (цирков артист) (1930 – 2010)
 Георги Кехайов (кмет) (1946 – )